Olaszország
Casale Cremasco-Vidolasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Casale Corte Cerro, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében
Casale Litta, község Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Casale Marittimo, település Olaszországban, Toszkána régióban, Pisa megyében
Casale Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Casale di Scodosia, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Casale sul Sile, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében